Run to You (canção de Bryan Adams)
Run to You (canção de Roxette)
Run to You (canção de Whitney Houston)

Desambiguações de música